Episodi di Galactica – episodi della serie televisiva del 1978
 Episodi di Galactica – episodi della serie televisiva del 1980